Emma Lindqvist kan syfta på:

 Emma Lindqvist (fotbollsspelare) (född 1983), svensk fotbollsspelare
 Emma Lindqvist (handbollsspelare) (född 1997), svensk handbollsspelare